"Shout" es una canción popular americana, originalmente grabada por The Isley Brothers. Lanzada en 1959, fue escrita por los hermanos como una respuesta de "llamada y respuesta" a la canción "Lonely Teardrops", de Jackie Wilson, la cual ellos tocarían ocasionalmente en sus conciertos.

Historia 
Aunque la canción no sobrepasó el #47 en el Billboard Hot 100, sí se convirtió en su primer single de oro en la base de su longevidad, y se convirtió en una canción muy versionada, con bastantes artistas americanos e internacionales grabándola. Sólo un mes después de su lanzamiento, Johnny O'Keefe la tocó en su programa de TV australiano, Six O'Clock Rock, llegando al #3 en ese país. Él volvió a grabarla en 1964, pero no causó gran impacto. Joey Dee and the Starlighters también la grabaron, donde su versión llegó al #6 en los rankings (esta versión también trabajó la parte de llamada y respuesta, pero con su canción "Peppermint Twist"), mientras que la versión de los Isley Brothers volvió a entrar en el #94, todo esto durante 1962.

La cantante escocesa Lulu llegó al #7 en el Reino Unido en 1964 (donde se les acreditó a "Lulu and the Luvvers") y al #8 con una regrabación en 1986. The Shangri-Las incluyeron una versión en su álbum Leader of the Pack en 1965 y la banda The Kingsmen hizo lo mismo en su álbum Volume 3. Tommy James and the Shondells grabaron otra versión para su álbum I Think We're Alone Now.

Personal 
*Rudolph Isley – Voz
Ronald Isley – Voz de Fondo
O'Kelly Isley, Jr. – Voz de Fondo